Дебю́т (от  — начало, появление):
 Дебют — первое появление деятеля искусства на публике.
 Дебют (шахматы) — начало шахматной партии.
 Дебют (шашки) — начальная стадия шашечной партии.
 Дебют (психиатрия) — первое проявление психического расстройства.
 «Дебют» — независимая литературная премия.